Man of the World sta naslova pesmi:

Glasba
 Man of the World - pesem britansko/ameriške rock zasedbe iz leta 1969 
 Man of the World - pesem nemškega dueta The Windows Speak iz leta 1987